Synagoga Ahawat Tora w Bielsku-Białej
 Synagoga Ahawat Tora w Cieszynie
 Synagoga Ahawat Tora w Krakowie